Ко́товское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Окуловском муниципальном районе Новгородской области.

Крупнейший населённый пункт и административный центр — посёлок Котово.

География 
Территория сельского поселения расположена в центре Новгородской области, на востоке Окуловского района. Граничит:
 на западе с Кулотинским городским поселением;
 на северо-западе с Боровёнковским сельским поселением;
 на северо-востоке с Любытинским муниципальным районом;
 на юго-востоке с Боровичским муниципальным районом;
 на юге с Озерковским сельским поселением.

История 
С принятием Российского закона 6 июля 1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР» и Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 года «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» деятельность Топорковского и Перетёнковского сельских Советов была прекращена, вместо них стали действовать Администрации Топорковского и Перетёнковского сельсоветов, которым были переданы все полномочия. Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании постановления Окуловского муниципального района в 2005 году Администрации сельсоветов с 1 января 2006 года были упразднены и на их территориях образовано Котовское сельское поселение, Совет депутатов и Администрация этого муниципального образования.

Котовское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . В состав сельского поселения вошли 11 населённых пунктов из состава Топорковского и Перетёнковского сельсоветов.

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Котовского сельского поселения

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Окуловского района